New Way steht für:

 Derech Chadascha, ehemalige Fraktion aus Israel
 New Way Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller